Damokos Dénes-kúria
 Damokos Gyula-kúria
 Damokos Mihály-kúria